Stafford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stafford County (Kansas)
 Stafford County (Virginia)

Siehe auch:
 Stafford County Museum